Vågsfjorden peut désigner :

 Vågsfjorden (Troms et Finnmark), un fjord de 46 kilomètres de long situé dans le comté de Troms et Finnmark, en Norvège ;
 Vågsfjorden (Sogn og Fjordane) une branche du Nordfjord de 8,5 kilomètres de long située dans le comté de Sogn og Fjordane, en Norvège.

Notes et références